Een onjuiste schrijfwijze voor cilinder
 Cylinder (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten in de staat Iowa
 Cylinder (dier), een geslacht van slakken
 Cylindera, een geslacht van kevers